est un joueur de basketball ;
  est un réalisateur brésilien ;
 Tom Payne (1982-), est un acteur britannique.